Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2018 war die 43. Austragung der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 19. bis 27. November 2018 im Grand Mercure Hotel in der myanmarischen Stadt Rangun statt.

Weltmeister wurde der Chinese Chang Bingyu, der im Finale seinen Landsmann He Guoqiang mit 8:3 besiegen konnte. He erzielte zudem in seinem Halbfinalspiel gegen den Belgier Kevin Hanssens das mit 143 Punkten höchste Break des Turniers.

Sieger im Vorjahr war der Inder Pankaj Advani, der nun im Achtelfinale gegen den Polen Kacper Filipiak verlor.

Aus dem deutschsprachigen Raum nahmen die Österreicher Florian Nüßle, Oskar Charlesworth und Philipp Koch teil. Nüßle überstand als einziger die Gruppenphase und verlor schließlich in der Runde der letzten 32 gegen den späteren Finalisten He Guoqiang.

Modus 
Die 68 Teilnehmer wurden in 16 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. 48 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die vom 23. bis 27. November im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Runde der letzten 48 

|}

Runde der letzten 32 bis Finale

Finale

Century-Breaks 
Während des Turniers wurden von 23 Spielern insgesamt 45 Century Breaks erzielt.

Weblinks 
 Offizielle Website
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 2018 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2018
Snookerveranstaltung 2018
Sportveranstaltung in Rangun
Billardturnier in Myanmar